A 611-es jelzésű regionális autóbusz Dabas és Újlengyel között közlekedik. Tanítási napokon 1 járat megy Dabasról Inárcsig, 1 járat Dabasról Újlengyelig, illetve 1 járat Inárcsról Dabasra.

Megállóhelyei 

!colspan=2|Perc (↓)
! Megállóhely
!Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0
!rowspan=2|
|Dabas, gimnáziumvégállomás||31
|align=left|
|-
!
|Dabas, Felsődabasi templom||25
|align=left|
|-
|10||0||Dabas, Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskolavonalközi induló végállomás||9
|align=left|
|-
|11||∫||Dabas, Felső-Dabas||∫
|align=left|
|-
|12||∫||Dabas, Sári-Kaparás||∫
|align=left|
|-
|13||∫||Dabas, Sári Kálvária||∫
|align=left|
|-
|14||∫||Dabas, Sári Csepp utca||∫
|align=left|
|-
|15||5||Dabas, Sári okmányhivatal||20
|align=left|
|-
|16||6||Dabas, Sári iskola||19
|align=left|
|-
|18||9||Sári-Besnyő||16
|
|-
|25||17||Inárcs-Kakucs vasútállomás||8
|align=left|
|-
|26||18||Inárcs, Borforgalmi Vállalat||7
|
|-
|28||20||Inárcs, kakucsi elágazás||5
|align=left|
|-
!rowspan=3|
|21||Inárcs, Bajcsy Zsilinszky utca 51.||4
|align=left|
|-
|22||Inárcs, Iskola utca||3
|align=left|
|-
|25||Inárcsi elágazás (M5-ös autópálya)vonalközi végállomás||0
|align=left|
|-
|29
!rowspan=17|
|Inárcs, új iskola
!rowspan=17|
|align=left|
|-
|31||Kakucs, Arany János utca
|align=left|
|-
|33||Kakucs, Bem utca
|align=left|
|-
|35||Kakucs, Sastelep utca
|align=left|
|-
|37||Kakucs, autóbusz-forduló
|align=left|
|-
|40||Újhartyán, dabasi elágazás
|align=left|
|-
|41||Újhartyán, Egészségház
|align=left|
|-
|42||Újhartyán, Hősök tere
|align=left|
|-
|43||Újhartyán, szerviz bejárati út
|align=left|
|-
|44||Újhartyán, bejárati út
|align=left|
|-
|46||Újhartyán, ipartelep
|align=left|
|-
|50||Újlengyel, Lakópark
|align=left|
|-
|51||Újlengyel, Kossuth utca
|align=left|
|-
|52||Újlengyel, Rákóczi út
|align=left|
|-
|53||Újlengyel, általános iskola
|align=left|
|-
|54||Újlengyel, Akácfa utca
|align=left|
|-
|55||Újlengyel, autóbusz-fordulóérkező végállomás
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Dabas autóbuszvonalai